Бусаргин:
 Бусаргин, Николай Матвеевич (1919—1990) — Герой Советского Союза.
 Бусаргин, Роман Викторович (род. 1981) — российский государственный и политический деятель.